Heidkaten bezeichnet:

 einen Ortsteil von
 Kaltenkirchen im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, siehe Heidkaten (Kaltenkirchen)
 Negernbötel im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, siehe Heidkaten (Negernbötel)
 Langeln (Holstein) im Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein, siehe Heidkaten (Langeln)
 Hamweddel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein, siehe Heidkaten (Hamweddel)
 eine Ortschaft in der Gemeinde Wiershop im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein, siehe Heidkaten (Wiershop)

Siehe auch: Heidkate